Kangerluluk bezeichnet:
 Kangerluluk (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluluk (Bucht, bei Qeqertarsuatsiaat), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluluk (Bucht, Takisup Qeqertarsua), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Ammassalik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Amitsoq) (auch Kuannit Kujalliit), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Qeqertarsuatsiaap Tunuata Imaa), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Simiugaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Nanortalik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Narsaq), Fjord im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Nuuk) (Faltings Havn), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Nunakuluut, nördlich), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Nunakuluut, südlich), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Oqaatsormiut), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluluk (Fjord, Qasigiannguit), Fjord im Distrikt Qasigiannguit, Grönland